

Geografia

Germania 
 Schongau – città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Svizzera 
 Schongau – comune nel distretto di Hochdorf (Canton Lucerna)